Море́нс ():

 Моренс (Верхняя Гаронна) — коммуна в департаменте Верхняя Гаронна
 Моренс (Дордонь) — коммуна в департаменте Дордонь
 Моренс (Жер) — коммуна в департаменте Жер